Karmel, ook wel Agaigoni, een plaats in Suriname
 Karmelgebergte, een gebergte in Israël
 De Karmel (Woudsend), een kerkgebouw in de Friese plaats Woudsend
 De Karmel (Brugge), een kasteelgebouw, thans jongerenactiviteitencentrum, nabij Brugge

Zie ook 
 Carmel (doorverwijspagina)